– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), o wyglądzie modliszki, występujący w japońskich filmach fantastycznonaukowych wytwórni Tōhō. Nazwa potwora nawiązuje do japońskiego tłumaczenia słowa .

Historia

Seria Shōwa 
W Synie Godzilli na odludnej wyspie Solgell przeznaczonej jako placówka badawcza ONZ żyły 2-metrowe modliszki. W wyniku nieudanego eksperymentu pogodowej, który spowodował radioaktywny deszcz, stwory urosły do gigantycznych rozmiarów. Zostały zauważone, gdy profesor Kusumi i Goro Maki idą na rozpoznanie terenu. Maki nazwał je Kamacuras. Wkrótce trzy Kamacurasy wydobyły gigantyczne jajo, z którego wykluł się Minya. W ostatniej chwili przybył Godzilla i zabił dwoje z nich, pozwalają uciec ostatniemu. Kiedy mieszkanka wyspy Solgell – Saeko Matsumiya szukała ziół na leczenie gorączki, natrafiła się na ostatniego Kamacurasa. Minya chciał ją ocalić przed owadem, jednak przypadkowo wybudził Kumongę, który zabił ostatniego Kamacurasa.

Kamacurasy pojawiły się w Rewanżu Godzilli oraz Godzilli kontra Giganie jako bywalcy Wyspy Potworów. Jeden z nich dostrzegł Ichiro Mikiego, który uciekł przed nim i ukrył się w rozpadlinie.

Seria Millenium 
Pojedynczy Kamacuras wystąpił w filmie Godzilla: Ostatnia wojna jako jeden z potworów atakujących cały świat. Celem Kamacurasa był Paryż. Siły Obrony Ziemi (oryg. Earth Defense Force) wysłały tam swój latający okręt bojowy Eclair, jednak Kamacuras był odporny na ataki Eclaira. Nagle został teleportowany, co spotkało też inne potwory. Za teleportacją stali kosmici zwani Xilieniami, chcący ocalić Ziemian. Jednak okazało się, że to Xilieni stali za atakami potworów jako część planów podbicia Ziemi. Kamacuras przy wsparciu xilieńskich statków kontynuował destrukcję Paryża i zniszczył Eclaira. Doktor Miyuki Otonashi wykazała, że Kamacuras i inne potwory mają w sobie , dzięki czemu Xilieni mogą je kontrolować. W odpowiedzi Siły Obrony Ziemi (oryg. Earth Defense Force) wypuściły z Obszaru G (oryg. Area G) Godzillę, gdyż ten jest pozbawiony zasady M i może stanowić największą obronę Ziemi. Dowódca Xilienów rozkazał teleportowanie Kamacurasa do Manazuru, gdzie miał zetrzeć się z nadchodzącym Godzillą. Kamacuras uciekł z mostu, który zostaje zniszczony przez falę wody wywołaną przez Godzillę. Ten wyczuwając obecność przeciwnika wypuścił wiązkę termonuklearnego promienia. Kamacuras dzięki umiejętnością wtapiania się w otoczenie uniknął ataku i niespodziewanie zaatakował Godzillę. Ten złapał Kamacurasa i wyrzucił go w dal. Podczas upadku Kamacuras został nabity na słup energetyczny skazując na powolną śmierć.

Godzilla: Planeta Potworów 
Kamacuras był pierwszym potworem atakującym ludzkość, doprowadzając do zaatakowania Bostonu i Nowego Jorku w maju 1999 roku. Z tego powodu wojsko nie zdążyło na czas odpowiednio zareagować i Kamacuras spowodował śmierć 2,5 miliona osób. Do 2030 roku Kamacurasy zasiedlały większą część Stanów Zjednoczonych, zaś w 2040 roku  mniejsze osobniki były obecne w Północnej Afryce.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil potwora z serii Shōwa na fanowskiej stronie Toho Kingdom
 Profil potwora z serii Millenium na fanowskiej stronie Toho Kingdom

Kaijū
Postacie z filmów o Godzilli
Fikcyjne potwory